Бхаруч:

 Бхаруч — город в штате Гуджарат, Индия.
  Бхаруч — округ в штате Гуджарат, Индия.